Miejscowości w USA:
 Brownstown – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 Brownstown – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Jackson
 Brownstown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
Gminy w USA:
 Brownstown (ang. Brownstown Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jackson
 Brownstown (ang. Brownstown Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne